Krannhals ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns von Krannhals (1911–1970), deutscher Osteuropahistoriker, Übersetzer und Autor
 Paul Krannhals (1883–1934), deutschbaltischer Kulturphilosoph und Publizist